Ратнер — єврейське прізвище. Є версія про його походження від назви міста Ратне на Волині.

 Ратнер Борис Якович (* 1909 — † 1974) — радянський шахіст
 Бретт Ратнер (* 1969) — американський кінорежисер
 Ратнер Євген Ілліч (* 1911) — радянський письменник
 Ратнер Леонід Анатолійович (* 1937) — український тренер з гандболу
 Марина Євсіївна Ратнер (1938 — 2017) — американський математик радянського походження
 Ратнер Олександр Григорович (* 1947) — український письменник
 Ратнер Самуїл Вульфович (1910—1992) — український композитор, диригент і педагог.

єврейські прізвища